Håkan Åkesson kan avse:

 Håkan Åkesson (1968–) en svensk artist, kompositör, producent, se Alf (artist)
 Håkan Åkesson (diplomat), en svensk diplomat